Фамилија Гарсија има више значења:

 Фамилија Гарсија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Уруапан (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Нуево Мексикали (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Агваскалијентес (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Ермосиљо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Ислас Аграријас А (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Морелос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Сомбререте Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Тула (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Ехидо Халапа (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Индепенденсија Нумеро Уно (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Баха Калифорнија (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Бомба Вијеха (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Зарагоза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Колорадо Нумеро Сијете (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Осирис (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Робертсон (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Колонија Серо Пријето (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Парсела Сесента и Уно Ехидо Пуебла (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија, Парсела Синкуента и Очо Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Гарсија (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Фамилија Гарсија (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Гарсија (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Фамилија Гарсија (Педро Ескобедо), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику